Backen kan syfta på:

 Backen – ett delområde i stadsdelen Backenområdet och tidigare kyrkby
 Backens municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Umeå landskommun 1942–1958
 Backens kyrka – en kyrkobyggnad i stadsdelen Backen i västra Umeå 1508–
 Backen, Krokoms kommun – en by i Ås socken i Krokoms kommun i Jämtlands län
 Backen, Marks kommun – en ort i Örby socken i Marks kommun i Västergötland
  Backen, Åre kommun – en by vid den nordvästra stranden av den södra delena av Kallsjön
 Backen och Hultet – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Mölndals kommun i Västra Götalands län